

Библиография на Венцеслав Константинов

Книги

Поезия 
 „Невидимите сигурни неща“. Стихове. Издателско ателие „Аб“, 2013, 32 с. (ISBN 978-954-737-903-9); „Литературен клуб“, 2013

Проза 
 „Подковаване на скакалец“. Роман в спомени. „Изток-Запад“, 2017, 318 с. (ISBN 978-619-152-983-4)

Есеистика 
 „Писатели за творчеството“. „Литернет“, 2004-2005 (ISBN 954-304-141-5); „ЛИК“, 2007, 276 с. (ISBN 978-954-607-739-4)
 „Флейтата на съня“. Литературни етюди. „Сиела“, 2010, 288 с. (ISBN 978-954-28-0784-1); „Литературен клуб“, 2013
 „Гоблен, извезан с дяволски опашки“. 50 приключения с привидността. Есета. „Сиела“, 2011, 148 с. (ISBN 978-954-28-0966-1); „Литературен клуб“, 2013
 „Немски литературни простори“. Есета. „Изток-Запад“, 2014, 176 с. (ISBN 978-619-152-435-8)
 „От Танхойзер до Шумахер“. Есета. „Изток-Запад“, 2016, 128 с. (ISBN 978-619-152-777-9)

Афоризми 
 „Тайният живот на дъжда“. Афоризми. „Сиела“, 2012, 278 с. (ISBN 978-954-28-1095-7); „Литературен клуб“, 2013
 „Смехът на совата“. Афоризми. Издателско ателие „Аб“, 2014, 230 с. (ISBN 978-954-737-929-9); „Литературен клуб“, 2016
 „Котката на Сократ“. Афоризми. „Колибри“, 2018, 196 с. (ISBN 978-619-02-0280-6)

Антологии 

 „Австрийски разказвачи“. „Народна култура“, 1981
 „До границата на виреене. 10 немски разказвачи от ХХ век“. „БЗНС“, 1983
 „Докосвам тихо пак ръката ти“. Поети от цял свят за майката. „Профиздат“, 1989
 „Светлината на света“. 100 немски поети от XII до XX век. „Литернет“, 2004-2008 (ISBN 954-304-087-7)
 „Сън с флейта“. Антология на немския разказ от XX век. „Литернет“, 2006-2009 (ISBN 954-304-270-5;978-954-304-270-8)
 „Немски есета и студии от XX век“. „Литернет“, 2009 (ISBN 978-954-304-349-1)
 „Мечтая тъй нежно за теб“. Немска любовна лирика от XII до XX век. Електронна публикация, 2008
 „Великите немски поети от ХІІ до ХХ век“. Антология на Венцеслав Константинов. „Сиела“, 2012, 392 с. (ISBN 978-954-28-1192-3)
 „66 съвременни немски поети“. Антология на Венцеслав Константинов. МД „Елиас Канети“, 2018, 628 с. (ISBN 978-954-2992-38-7)

Драматургия 
 Сянката на бялата маймуна. Едноактна драма. В: Измамни блаженства, „Отечествен фронт“, 1970
 Шегите на Април. Телевизионен филм, 1975
 Ангелогласният. Радиопиеса, 1976

Приказки 
 Малкото великанче, В: Китка 76, „Народна младеж“, 1976
 Две слънца, В: Китка 76, „Народна младеж“, 1976
 Такива ми ти работи, В: „Дружинка“, 8, 1976
 Жабешки истории, „Радио София“, 28 януари 1977
 Приятел на човека, В: Немирно облаче, „Народна младеж“, 1977

Радиопредавания 
 Ерих Мария Ремарк, Радио София, 1 октомври 1972
 Творчеството на Хайнрих Ман в България, Радио София, 21 март 1975
 Албрехт фон Халер или Добродетелта, Радио София, програма „Орфей“, 9 декември 1977
 Обущарят-поет Ханс Закс, Радио София, 4 април 1978
 Готхолд Ефраим Лесинг, Радио София, 14 април 1978
 Поезията на Николаус Ленау, Радио София, 11 януари 1979
 Йохан Волфганг Гьоте, Радио София, 6 март 1979
 Хайнрих Хайне, Радио София, 8 май 1979
 Фридрих Хьолдерлин, Радио София, 7 август 1979
 Романът „Вилхелм Майстер“ от Йохан Волфганг Гьоте, Радио София, програма „Знание“, 29 януари 1980
 Романът „Вълшебната планина“ от Томас Ман, Радио София, програма „Знание“, 11 март 1980
 Поемата на Йохан Волфганг Гьоте „Херман и Доротея“, Радио София, програма „Орфей“, 19 март 1980
 Романът „Мария Стюарт“ от Стефан Цвайг, Радио София, програма „Знание“, 29 април 1980
 Романът „Гоя или Трудният път към прозрението“ от Лион Фойхтвангер, Радио София, програма „Знание“, 13 май 1980
 „Просяшки роман“ от Бертолт Брехт, Радио София, програма „Знание“, 10 юни 1980
 Гьотевата трагедия „Фауст“, Радио София, 19 март 1982
 Романът „Хамлет или Краят на дългата нощ“ от Алфред Дьоблин, Радио София, 21 юни 1982
 Франц Кафка на български, Радио София, 29 юни 1983
 Романът „Игра на стъклени перли“ от Херман Хесе, Радио София, програма „Знание“, 27 септември 1983
 Литературният живот на Вилхелм Тел, Радио София, програма „Орфей“, 15 октомври 1983
 Романът „Час по немски“ от Зигфрид Ленц, Радио София, програма „Знание“, 18 октомври 1983
 Повестта „Бягащият кон“ от Мартин Валзер, Радио София, програма „Знание“, 15 ноември 1983
 Повестта „Левачката“ от Петер Хандке, Радио София, програма „Знание“, 13 декември 1983
 Романът „Подозрението“ от Фридрих Дюренмат, Радио София, програма „Знание“, 17 януари 1984
 Романът „Смъртта на Вергилий“ от Херман Брох, Радио София, програма „Знание“, 14 февруари 1984
 Романът „Червенокосата“ от Алфред Андерш, Радио София, програма „Знание“, 13 март 1984
 Романът „Фабиан“ от Ерих Кестнер, Радио София, програма „Знание“, 17 април 1984
 Романът „Смърт в Рим“ от Волфганг Кьопен, Радио София, програма „Знание“, 12 юни 1984
 Романът „Доктор Фаустус“ от Томас Ман, Радио София, програма „Знание“, 24 юни 1988
 Франц Кафка, Радио София, 28 октомври 1988
Писатели за писателите
 Сервантес през погледа на Мигел де Унамуно, Радио София, програма „Знание“, 5 септември 1989
 Гьоте през погледа на Томас Стърнз Елиът, Радио София, програма „Знание“, 19 септември 1989
 Стендал през погледа на Иля Еренбург, Радио София, програма „Знание“, 3 октомври 1989
 Хайне през погледа на Анатолий Луначарски, Радио София, програма „Знание“, 17 октомври 1989
 Балзак през погледа на Дьорд Лукач, Радио София, програма „Знание“, 31 октомври 1989
 Дикенс през погледа на Стефан Цвайг, Радио София, програма „Знание“, 21 ноември 1989
 Достоевски през погледа на Томас Ман, Радио София, програма „Знание“, 5 декември 1989
 Ибсен през погледа на Франтишек Ксавер Шалда, Радио София, програма „Знание“, 19 декември 1989
 Толстой през погледа на Ярослав Ивашкевич, Радио София, програма „Знание“, 2 януари 1990
 Маларме през погледа на Пол Валери, Радио София, програма „Знание“, 16 януари 1990
 Бърнард Шоу през погледа на Бертолт Брехт, Радио София, програма „Знание“, 30 януари 1990
 Хенри Джеймс през погледа на Чарлс Пърси Сноу, Радио София, програма „Знание“, 13 февруари 1990
 Чехов през погледа на Максим Горки, Радио София, програма „Знание“, 27 февруари 1990
 Пруст през погледа на Хосе Ортега-и-Гасет, Радио София, програма „Знание“, 13 март 1990
 Бунин през погледа на Константин Паустовски, Радио София, програма „Знание“, 27 март 1990
 Томас Ман през погледа на Маргьорит Юрсенар, Радио София, програма „Знание“, 10 април 1990
 Джойс през погледа на Херман Брох, Радио София, програма „Знание“, 24 април 1990
 Кафка през погледа на Елиас Канети, Радио София, програма „Знание“, 8 май 1990
 Елюар през погледа на Гастон Башлар, Радио София, програма „Знание“, 29 май 1990
 Брехт през погледа на Лион Фойхтвангер, Радио София, програма „Знание“, 12 юни 1990
 Сартр през погледа на Андре Мороа, Радио София, програма „Знание“, 26 юни 1990
Писатели за изкуството
 Клод Дебюси през погледа на Ромен Ролан, Радио София, програма „Знание“, 2 октомври 1990
 „Новата красота“ през погледа на Франтишек Ксавер Шалда, Радио София, програма „Знание“, 16 октомври 1990
 Леонардо да Винчи през погледа на Пол Валери, Радио София, програма „Знание“, 30 октомври 1990
 Рихард Вагнер през погледа на Томас Ман, Радио София, програма „Знание“, 6 ноември 1990
 Европейската мисъл през погледа на Стефан Цвайг, Радио София, програма „Знание“, 20 ноември 1990
 Съвременният роман през погледа на Вирджиния Улф, Радио София, програма „Знание“, 4 декември 1990
 Историята на изкуството през погледа на Хосе Ортега-и-Гасет, Радио София, програма „Знание“, 18 декември 1990
 Митът и литературата през погледа на Херман Брох, Радио София, програма „Знание“, 8 януари 1991
 Гласовете на поезията през погледа на Томас Стърнз Елиът, Радио София, програма „Знание“, 22 януари 1991
 Пабло Пикасо през погледа на Иля Еренбург, Радио София, програма „Знание“, 5 февруари 1991
 Художественото произведение през погледа на Валтер Бенямин, Радио София, програма „Знание“, 19 февруари 1991
 Гоя през погледа на Иво Андрич, Радио София, програма „Знание“, 5 март 1991
 Конвенциите в изкуството през погледа на Виктор Шкловски, Радио София, програма „Знание“, 19 март 1991
 Символизмът през погледа на Едмънд Уилсън, Радио София, програма „Знание“, 2 април 1991
 Театърът през погледа на Бертолт Брехт, Радио София, програма „Знание“, 16 април 1991
 Изваянията на времето през погледа на Маргьорит Юрсенар, Радио София, програма „Знание“, 30 април 1991
 Лабиринтът на културата през погледа на Мечислав Яструн, Радио София, програма „Знание“, 7 май 1991
 Дон Жуан през погледа на Макс Фриш, Радио София, програма „Знание“, 21 май 1991
 Изкуството и лудостта през погледа на Джон Гарднър, Радио София, програма „Знание“, 4 юни 1991
 Поетическото съществуване през погледа на Кенет Уайт, Радио София, програма „Знание“, 18 юни 1991

Статии 
 Волфганг Борхерт: Цветето в петлицата на генерала. „Литературен фронт“, 36, 1965
 За майсторството и любовта. „Шуменска заря“, 12, 1966
 „Кой се страхува от Вирджиния Улф“ в София?. „Contacts“, 1, 1967
 Срещу стената на времето. „Пулс“, 8, 1968
 Иконографският Ренесанс в балканските земи през XIII-XIV век. „Пулс“, 9, 1969
 Ерих Кестнер. „Родна реч“, 3, 1972
 Гьоте и ние. „Литературен фронт“, 35, 1974
 Отчуждението в прозата на Макс Фриш. „Литературен фронт“, 45, 1974
 Гео Милев и „европеизмът“. „Литературен фронт“, 16 януари 1975
 Теми и образи в драматургията на Макс Фриш. „Театър“, 10, 1976
 Майсторството на превода в светлината на критиката. В: Изкуството на превода 3. „Народна култура“, 1978
 Проблеми и тенденции на романа. В: Поглед върху чуждестранната художествена култура '78. „Комитет за култура“, 1979
 Поетична панорама от Австрия. „Литературен фронт“, 51, 1979
 Поемата на Йохан Волфганг Гьоте „Херман и Доротея“. „Пулс“, 7, 1980
 Преводът – интерпретация и на формата. „Пулс“, 2, 1981
 Нобелистът Елиас Канети и България. „Международно културно сътрудничество“, 2, 1981
 Сто години българо-австрийски литературни връзки. „Международно културно сътрудничество“, 1, 1982
 Творчеството на Хайнрих Хайне в България. „Международно културно сътрудничество“, 1, 1982
 Някои метрически особености на Гьотевата трагедия „Фауст“ и предаването им в новия български превод. „Литературна мисъл“, 5, 1982
 Херман Хесе: Между копнежите на духа и повелите на живота. „Пламък“, 3, 1982
 Е.Т.А. Хофман: В магическия свят на приказката. „Литературен фронт“, 33, 1982
 Лукул или критикът като преводач. „Пламък“, 3, 1983
 Литературният живот на Вилхелм Тел. пр. „Орфей“, 10, 1983
 Между пощенския гълъб и Прометей. Преводното дело на Димитър Стоевски. В: Майстори на превода. „Народна култура“, 1984
 Поетът в защита на вълците? Поглед върху поезията на Федерална република Германия. „СБП Център за литературна информация“, 6, 1984
 Преображенията на бягащия кон. Поглед върху белетристиката на Федерална република Германия. „СБП Център за литературна информация“, 11, 1984
 Стълкновенията на „освободеното съзнание“. Поглед върху съвременната швейцарска немскоезична литература. „АБВ“, 3 декември 1984
 Русенски мотиви в творчеството на Елиас Канети. „Светлоструй“, 3, 1985
 Фридрих Шилер: Между идеала и живота. „Родна реч“, 5, 1985
 От мъртвото слово към живата реч („Немско-български фразеологичен речник“, 1985). „АБВ“, 47, 1986
 Поемата на Гео Милев „Септември“ в немски превод. В: Преводите на поемата „Септември“ от Гео Милев. „Съюз на преводачите в България“, 1986.
 Киркегор – тук и сега. „Пламък“, 3, 1988
 Литературният живот на Дон Жуан. „Родна реч“, 7, 1988
 Гео Милев и немският литературен експресионизъм. В: Немско-български културни отношения 1878 – 1918. „Университетско издателство“, 1988
 Хайнрих Ман, Томас Ман: Между власт и духовност. „Родна реч“, 3, 1989
 Триумф и трагедия на Стефан Цвайг. „Родна реч“, 4, 1989
 Непознатият Бертолт Брехт. „Родна реч“, 5, 1989
 Немският хумор. „Родна реч“, 1989
 Преводът и границите на интерпретацията. „Пулс“, 26, 1989
 Двете лица. Изкуството на художествения превод. „Народна култура“, 48, 1989
 Литературният живот на Доктор Фауст. „Култура“, 1, 1990
 Jura Soyfer und Elias Canetti. Zwei Dichterschicksale im Wien der Zwischenkriegszeit. „Jura Soyfer. Zeitschrift der Jura Soyfer Gesellschaft“, Wien, 2, 1992
 Paradoxe sur le Traducteur. Die Maschine als Deuter? Die Übersetzungskunst im Spannungsverhältnis zur Computer-Vermittlung. „Literarisches Colloquium Berlin“, 1992
 Der Dichter und sein Henker. Zensurstreichungen in Dürrenmatts Roman „Der Verdacht“. Universität Zürich, 1992
 Auf der Suche nach der verlorenen Identität. Bulgarische Literatur im Umbruch. Universität Bern, 1992
 Der Kampf zwischen den Toten. Orthodoxe und islamische Religion im kommunistischen Bulgarien. „Europäische Rundschau“, Wien, 3, 1992
 „Im Grossen Plan der Geschichte...“ Das Schweizbild im kommunistischen Bulgarien. „Bild und Begegnung“, Basel & Frankfurt a. M., 1996
 Elias Canetti – Ein Österreichischer Schriftsteller? Verwandlungen zwischen Rustschuk und Wien. „TRANS“, Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, Wien, 7. Nr., September 1999
 Български мотиви в творчеството на Елиас Канети. „Панорама“, 10, 2005
 Художественият превод. „Панорама“, 9, 2006
 Благодатта на думите. Есета. „Литературен вестник“, 11, 24 – 30 март 2010, стр. 12 – 13; „LiterNet“, 16 май 2010, 30 юни 2010
 Импресии. „LiterNet“, 2 септември 2010
 „Радостта на живота“. Афоризми. „Панорама“, IV, 2012, стр. 94 – 101
 „Котката на Щастието“. Откъс от книгата „Тайният живот на дъжда“ на Венцеслав Константинов. 200 афоризъма. „Дневник“, 15 септември 2012
 „Предната нощ“. Из „Смехът на совата“. 200 афоризъма. „Литературен клуб“, 29 януари 2013
 „За афоризмите“. Есе. „Литературен клуб“, 6 февруари 2013
 „Лунната братовчедка“. Откъс от романа „Подковаване на скакалец“. „Европейски коридори“, 2017, стр. 505 – 509
Есета в „Култура. Портал за култура, изкуство и общество“
 „Забравени мисли“. 80 размишления, 20 ноември 2012
 Катя Ман: Мъдростта на себеотрицанието, 16 октомври 2013
 Елиас Канети: С Русчук в сърцето, 7 декември 2013
 Гьоте: В началото бе делото, 20 януари 2014
 Артур Шницлер: Виена като съдба, 4 март 2014
 Стефан Цвайг: Опиянението от „новия живот“, 28 март 2014
 Макс Фриш: Драмите на съзнанието, 22 април 2014
 Лион Фойхтвангер: С хумор и строгост, 5 май 2014
 Херман Брох: Разпадът на ценностите, 14 май 2014
 Танхойзер: Певецът на любовта, 14 юни 2014
 Ханс Закс: Майсторът-певец, 15 юли 2014
 Томас Ман: „Доктор Фаустус“, 1 септември 2014
 Е.Т.А. Хофман: Приказката като щастие, 4 октомври 2014
 Роберт Валзер: Сред безделници и мечтатели, 14 ноември 2014
 Уве Тим: Гневът и младостта, 17 декември 2014
 Волфганг Кьопен: Монолози против света, 28 януари 2015
 Фердинанд фон Саар: Изкуството на новелата, 9 март 2015
 Илзе Айхингер: Цветовете на надеждата, 19 април 2015
 Гюнтер Валраф: Провокация и литература, 25 май 2015
 Фолкер Браун: Живот под принуда, 12 юни 2015
 Херман Ленц: Безнадеждно и все пак розово, 10 юли 2015
 Из „Котката на Сократ“. 100 афоризъма, 7 юни 2016
 Райнер Мария Рилке: Писма до един млад поет, 8 юли 2016
 Из „Подковаване на скакалец. Роман в спомени“, 27 август 2017
 За Димитър Стоевски, 28 юли 2018
 С Канети – за птиците и литературата, 14 август 2018
 Стефан Цвайг/Максим Горки: Близки в различията (Писма), 14 март 2019

Предговори 
 „Хомо Фабер“ – одисея на „модерния човек“. В: Макс Фриш, Хомо Фабер. Роман. „Христо Г. Данов“, 1973, 1981
 Лицето и маската на „тихия човек“. В: Макс Фриш, Щилер. Роман. „Христо Г. Данов“, 1978, 1982
 Дневник на човешкия и творчески опит. В: Макс Фриш, Дневници. 2 тома. „Георги Бакалов“, 1979
 Тунел, извеждащ в бъдещето. В: Бернхард Келерман, Тунелът. Роман. „Профиздат“, 1980
 Зрелостта като младост. В: Елиас Канети, „Спасеният език. Историята на едно детство“. Спомени. „Народна култура“, 1981
 Духовното пространство на австрийския разказ. В: „Австрийски разказвачи“. Антология. „Народна култура“, 1981
 С хумор и строгост. В: Лион Фойхтвангер, Къщата на Зелената улица. Избрани разкази. „Профиздат“, 1981
 Кафка и вселената на надеждата. В: Франц Кафка, Преображението. Избрани разкази. „Христо Г. Данов“, 1982
 Преображенията на Мартин Валзер. В: Мартин Валзер, Бягащият кон. Разкази и повести. „Отечествен фронт“, 1982
 Поезията край бреговете на Елба. В: Поезия на ГДР – XX век. Антология. „Народна култура“, 1982
 Поетът в епохата на рибите. В: Йодьон фон Хорват, Вечният еснаф. Разкази и романи. „Христо Г. Данов“, 1983
 Разказвачът Бертолт Брехт. В: Бертолт Брехт, Избрани творби в четири тома, том I. „Народна култура“, 1983
 До границата на човешкото. В: До границата на виреене. 10 немски разказвачи от ХХ век. Антология. „БЗНС“, 1983
 Бертолт Брехт. Три скици към един портрет. В: Бертолт Брехт, Трофеите на Лукул. Избрани разкази. „Профиздат“, 1983
 Рицарят, Смъртта и Дяволът. В: Фридрих Дюренмат, Подозрението. Роман. „Христо Г. Данов“, 1984
 Горчивият вкус на свободата. В: Алфред Андерш, Червенокосата. Роман. „Христо Г. Данов“, 1984
 Човекът не изчезва през холоцена. В: Макс Фриш, Човекът се появява през холоцена. Повест. „Народна култура“, 1984
 Опити върху тайната на духа. В: Стефан Цвайг, Европейската мисъл. Избрани есета. „Георги Бакалов“, 1985
 Сън и действителност. В: Херман Хесе, Откраднатият куфар. Избрани разкази. „Профиздат“, 1986
 Убийство чрез брак. В: Гизела Елснер, Извън правилата. Роман. „Христо Г. Данов“, 1986
 Между отчаянието и надеждата. В: Хайнрих Бьол, Джуджето и куклата. Избрани разкази. „Профиздат“, 1987
 Опиянението от „новия живот“. В: Стефан Цвайг, В омаята на преображението. Роман. „Христо Г. Данов“, 1987
 Осъдени на свобода... и отговорност В: Алфред Андерш, Диана и свирачът на флейта. Избрани разкази. „Народна култура“, 1988
 Началото на пътя. В: Ерих Мария Ремарк, На западния фронт нищо ново. Обратният път. Романи. „Отечествен фронт“, 1989
 Жена с дете на скута. В: „Докосвам тихо пак ръката ти“. Поети от цял свят за майката. Антология. „Профиздат“, 1989
 Мъдростта на себеотрицанието. В: Катя Ман, Моите неписани мемоари. Спомени. „Народна култура“, 1989
 Апокалипсисът като комедия. В: Ханс Магнус Енценсбергер, Гибелта на Титаник. Комедия. „Народна култура“, 1990
 Джуджето не иска да порасне. В: Гюнтер Грас, Тенекиеният барабан. Роман. „Христо Г. Данов“, 1990
 Тероризмът – реалност и литература. В: Фридрих Кристиан Делиус, Заложници в Могадишу. Роман. „Пигмалион“, 1993
 Светът на светлината. Немската поезия през едно хилядолетие. В: „Светлината на света“. 100 немски поети от XII до XX век. Антология. „LiterNet“ 3 септември 2005
 Флейтата и нощта. Немският разказ през XX век. В: „Сън с флейта“. 130 немски разказа от XX век. Антология. „LiterNet“, 26 ноември 2008
 Кафка и вселената на надеждата. В: Франц Кафка, В наказателната колония. Избрани новели и разкази. „Сиела“, 2010
 Между отчаянието и надеждата. В: Хайнрих Бьол, Избрани разкази. „Ентусиаст“, 2012

Съставителства 

 Бодо Узе, Марш през септември. Избрани разкази. „Профиздат“, 1967
 Ерих Кестнер, Как не станах екзистенциалист? Избрани разкази. „Профиздат“, 1968
 Райнер Мария Рилке, Лирика. „Народна култура“, 1979
 Макс Фриш, Дневници. 2 тома. „Георги Бакалов“, 1979
 Лион Фойхтвангер, Къщата на Зелената улица. Избрани разкази. „Профиздат“, 1981
 Франц Кафка, Преображението. Избрани разкази. „Христо Г. Данов“, 1982
 Мартин Валзер, Бягащият кон. Разкази и повести. „Отечествен фронт“, 1982
 Йодьон фон Хорват, Вечният еснаф. Разкази и романи. „Христо Г. Данов“, 1983
 Бертолт Брехт, Трофеите на Лукул. Избрани разкази. „Профиздат“, 1983
 Бертолт Брехт, Избрани творби: В 4 т.. „Народна култура“, 1983
 Кристоф Мекел, Хотел за лунатици. Избрани стихотворения. „Народна култура“, 1984
 Илзе Айхингер, Огледална история. Разкази и диалози. „Христо Г. Данов“, 1985
 Стефан Цвайг, Европейската мисъл. Избрани есета. „Георги Бакалов“, 1985
 Херман Хесе, Откраднатият куфар. Избрани разкази. „Профиздат“, 1986
 Курт Тухолски, Интервю със себе си. Стихотворения и разкази. „Народна култура“, 1986
 Хайнрих Бьол, Джуджето и куклата. Избрани разкази. „Профиздат“, 1987
 Алфред Андерш, Диана и свирачът на флейта. Избрани разкази. „Народна култура“, 1988
 Томас Ман, Писма. 2 тома. „Георги Бакалов“, 1988-1989
 Ерих Кестнер, Действителен романс. Поезия и проза. „Сиела“, 2009
 Франц Кафка, В наказателната колония. Избрани новели и разкази. „Сиела“, 2010
 Хайнрих Бьол, Избрани разкази. „Ентусиаст“, 2012

Преводи 
 Бертолт Брехт, Животът на Галилей. Драма. Театър „Сълза и смях“, 1964
 Бодо Узе, Марш през септември. Избрани разкази. „Профиздат“, 1967
 Разкази от много меридиани. „Народна младеж“, 1967 (1 разказ)
 Ерих Кестнер, Как не станах екзистенциалист? Избрани разкази. „Профиздат“, 1968
 Хумористични разкази. „Народна култура“, 1970 (3 разказа)
 Съвременни немски разкази. „Народна култура“, 1970 (2 разказа)
 Когато войната свърши. „Народна култура“, 1971 (7 разказа)
 Фридрих Дюренмат, Подозрението. Роман. „Народна младеж“, 1972
 Ерих Мария Ремарк, Живот назаем. Роман. „Медицина и физкултура“, 1972
 Стефан Цвайг, Шахматна новела. „Медицина и физкултура“, 1973
 Макс Фриш, Хомо Фабер. Роман. „Христо Г. Данов“, 1973
 Немски морски новели. „Георги Бакалов“, 1974 (1 разказ)
 Бертолт Брехт, Календарни мъдрости. Стихотворения и разкази. „Профиздат“, 1975
 Морски новели от Австрия, ФРГ, Швейцария. „Георги Бакалов“, 1976 (5 разказа)
 Макс Фриш, Щилер. Роман. „Христо Г. Данов“, 1978
 Макс Фриш, Дон Жуан или Любовта към геометрията. Комедия. „Народна култура“, 1979
 Бертолт Брехт, Избрани творби. „Народна култура“, 1979 (3 разказа, 4 студии)
 Бертолт Брехт, Малък органон за театъра. Студия. „Народна култура“, 1979
 Хенрик Ибсен, Майстор Солнес. Драма. Национален академичен театър „Иван Вазов“, 1979
 Смях и болка. Хумористични и сатирични разкази. „Христо Г. Данов“, 1979 (1 разказ)
 Елиас Канети, Сватба. Драма. „Народна култура“, 1980
 Бернхард Келерман, Тунелът. Роман. „Профиздат“, 1980 (с Огнян Бранков)
 Йоахим Купш, Книга за Хонс. Роман. „Отечество“, 1980
 Йохан Волфганг Гьоте, Избрани творби в осем тома. Том 1. „Народна култура“, 1980 (9 стихотворения)
 Макс Фриш, Хомо Фабер. Роман. „Христо Г. Данов“, 1981
 Лион Фойхтвангер, Къщата на Зелената улица. Избрани разкази. „Профиздат“, 1981
 100 шедьоври на европейската любовна лирика – XX век. „Народна култура“, 1981 (15 стихотворения)
 Фантастика на ФРГ, Австрия и Швейцария. Антология. „Христо Г. Данов“, 1981 (6 разказа)
 Фридрих Дюренмат, Тунелът. Новела. „Христо Г. Данов“, 1981
 Макс Фриш, Щилер. Роман. „Христо Г. Данов“, 1982
 Франц Кафка, Преображението. Избрани разкази. „Христо Г. Данов“, 1982
 Мартин Валзер, Бягащият кон. Разкази и повести. „Отечествен фронт“, 1982
 Антология „Докато обичам“. Поетеси от цял свят за любовта. „Профиздат“, 1982 (7 стихотворения)
 Поезия на ГДР – XX век. „Народна култура“, 1982 (40 стихотворения)
 Бертолт Брехт, Трофеите на Лукул. Избрани разкази. „Профиздат“, 1983
 Фридрих Шилер, Избрани творби. „Народна култура“, 1983 (4 стихотворения)
 Кристоф Мекел, Хотел за лунатици. Избрани стихотворения. „Народна култура“, 1984
 Бертолт Брехт, Избрани творби в четири тома. Том 1. „Народна култура“, 1983 (16 стихотворения, 10 разказа)
 Макс Фриш, Човекът се появява през холоцена. Повест. „Народна култура“, 1984
 Фридрих Дюренмат, Подозрението. Роман. (с Обещанието) „Христо Г. Данов“, 1984
 Ерих Мария Ремарк, Живот назаем. Роман. „Отечествен фронт“, 1985
 Бертолт Брехт, Избрани творби в четири тома. Том 4. „Народна култура“, 1985 (12 студии)
 Бертолт Брехт, Малък органон за театъра. Студия. „Народна култура“, 1985
 Бертолт Брехт, Разпитът на Лукул. Драма. „Естрада“, 9, 1985
 Петер Хакс, Мирът. Драма. Русенски драматичен театър „Сава Огнянов“, 1985
 Петер Хакс, Хубавата Елена. Драма. Русенски драматичен театър „Сава Огнянов“, 1986
 Херман Хесе, Откраднатият куфар. Избрани разкази. „Профиздат“, 1986
 Курт Тухолски, Интервю със себе си. Стихотворения и разкази. „Народна култура“, 1986
 И струна и стих. Световна поезия за музиката. „Музика“, 1986 (9 стихотворения)
 Щефан Хермлин, Балада за дамата Надежда. „Народна култура“, 1986 (4 стихотворения)
 Валтер Бенямин, Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. Студия. В: Из историята на филмовата мисъл: От Луи Люмиер до Кристиан Мец, „Наука и изкуство“, 1986
 Стефан Цвайг, Шахматна новела. „Народна култура“, 1987
 Хайнрих Бьол, Джуджето и куклата. Избрани разкази. „Профиздат“, 1987
 Алфред Андерш, Диана и свирачът на флейта. Избрани разкази. „Народна култура“, 1988
 Рюдигер фон Мюнер, Суматоха в бюргерския дом (стихове). В: „Старонемски декамерон“, „Народна култура“, 1988
 Катя Ман, Моите неписани мемоари. „Народна култура“, 1989
 Фридрих Дюренмат, Подозрението. Роман. (със Съдията и неговият палач) „Народна младеж“, 1989
 Валтер Бенямин, Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. Студия. В: Художествена мисъл и културно самосъзнание, „Наука и изкуство“, 1989
 Ханс Магнус Енценсбергер, Гибелта на Титаник. Комедия. „Народна култура“, 1990
 Херберт Бергер, Зли пиеси. 4 едноактни драми, 1993
 Радка Донел, Пасаж на страстта. Поезия (bilingual). „Пигмалион“, 1993
 Фридрих Кристиан Делиус, Заложници в Могадишу. Роман. „Пигмалион“, 1993
 Макс Фриш, Хомо Фабер. Роман. „Пейо Яворов“, 1995
 Стефан Цвайг, Легенда за третия гълъб. „Пламък“, 2003
 Волфганг Борхерт, Писателят. Есе. „Словото днес“, 2004
 Макс Фриш, Дон Жуан. Есе. „Съвременник“, 2005
 Ерих Кестнер, Действителен романс. Поезия и проза. „Сиела“, 2009
 Ерих Мария Ремарк, Живот назаем. Роман. „Сиела“, 2009
 Франц Кафка, В наказателната колония. Избрани новели и разкази. „Сиела“, 2010
 Макс Фриш, Щилер. Роман. „Lege Artis“, 2011
 Макс Фриш, Хомо Фабер. Роман. „Lege Artis“, 2012
 Стихове от антологията „Великите немски поети от XII до XX век“. „Дневник“, 10 ноември 2012
 Хайнрих Бьол, Избрани разкази. „Ентусиаст“, 2012
 Стефан Цвайг, Шахматна новела. „Ентусиаст“, 2013
 Ерих Кестнер, Курт Тухолски, Усмивката на Мона Лиза. Поезия. „Литературен клуб“, 2014
 Франц Кафка, Присъдата. Новели и разкази. (с Процесът) „Изток-Запад“, 2015
 Ерих Кестнер, Стъкленият човек. Разкази. „Книгомания“, 2016
 Райнер Мария Рилке, Писма до един млад поет. „Ерго“, 2016
 Ерих Мария Ремарк, Живот назаем. Роман. „Сиела“, 2018
 Лион Фойхтвангер, Смъртта на Нерон. Разкази и новели. „Колибри“, 2018
 Стефан Цвайг/Максим Горки, Писма. „Ерго“, 2019

Театрални постановки 

 1964: Бертолт Брехт, Животът на Галилей. Театър „Сълза и смях“, София
 1979: Макс Фриш, Дон Жуан или Любовта към геометрията. Театър „Сълза и смях“, София
 1980: Хенрик Ибсен, Майстор Солнес. Национален академичен театър „Иван Вазов“, София
 1985: Бертолт Брехт, Разпитът на Лукул. „Естрада“, София
 1985: Петер Хакс, Мирът. Драматичен театър „Сава Огнянов“, Русе
 1986: Петер Хакс, Хубавата Елена. Драматичен театър „Сава Огнянов“, Русе
 1987: Елиас Канети, Сватба. „Държавен сатиричен театър“, София
 1992: Елиас Канети, Сватба. Драматичен театър „Сава Огнянов“, Русе
 2009: Елиас Канети, Сватба. Театрален департамент на „Нов Български Университет“, София
 2010: Макс Фриш, Дон Жуан или Любовта към геометрията. Драматичен Театър „Гео Милев“, Стара Загора

Писатели в превод на Венцеслав Константинов

Източници